Бака () — малый город в Мексике, штат Юкатан, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2010 года, составила  человека.

Общие сведения 
Название Baca с юкатекского языка можно перевести как вода в форме рога.

Поселение было основано в доиспанский период в XV веке майянским военным Сех-Печем, участвовавшим в восстании Майяпана.

15 октября 1881 года поселению присвоен статус вилья.

Примечания 

Города Юкатана